Эллингтон () — фамилия и топоним.
 Эллингтон, Джеймс (род. 1985) — британский легкоатлет, выступающий в спринтерском беге.
 Эллингтон, Дюк (1899—1974) — пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра, представитель джазового искусства.
 Эллингтон, Натан (род. 1981) — английский футболист, нападающий клуба «Кру Александра».
 Эллингтон, Тейт (род. 1979) — американский актёр.
 Эллингтон, Уэйн (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.

Топонимы 
 Эллингтон — тауншип в округе Додж, Миннесота, США.
 Международный аэропорт Эллингтон — гражданско-военный международный аэропорт, расположенный в 29 километрах от центра Хьюстона (штат Техас, США).
 Эллингтон — полевая объединенная резервная база к юго-востоку от Хьюстона (США), используемая различными воинскими частями активного и резервного компонентов, а также авиационными операциями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) под эгидой близлежащего космического центра Джонсона.